Salamina ou Salamis pode se referir a:

 Salamina — ilha da Grécia
 Salamis — ninfa da mitologia grega
 Batalha de Salamina — combate entre gregos e persas (480 a.C.)
 Salamina (Chipre) — cidade-estado grega da ilha do Chipre
 Salamina (Magdalena) — municipio do departamento de Magdalena, Colômbia
 Salamina (Caldas) — municipio do departamento de Caldas, Colômbia
 Soldados de Salamina — livro escrito por Javier Cercas
 Soldados de Salamina (filme) — filme baseado em livro homônimo
 Epifânio de Salamina — bispo da cidade de Salamina e santo católico

Desambiguação
Desambiguações de topônimos